Plaats in Indonesië
 Situsaeur (Bojongloa Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Situsaeur (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java